Citadella – gellérthegyi erőd Budapesten
Citadella – erőd a gozói Rabatban
Citadella – 1943 nyári német hadművelet a keleti fronton
Citadella egy  nemzetközi vonat

Egyértelműsítő lapok